Prvenstvo se igralo dvokružno. Ligu i promociju u 2. ŽNL Vukovarsko-srijemsku je osvojio NK Čelik Gaboš.

Tabela

Bilješke 
NK Bosut Apševci je kažnjen oduzimanjem 1 boda
NK Obilić Ostrovo je kažnjen oduzimanjem 2 boda
NK Mladost Đurići je kažnjena oduzimanjem 2 boda

Izvori 

 Županijski nogometni savez Vukovarsko-srijemske županije (podatci dobijeni na osobni upit)

2005-06
vukovarsko-srijemska-3-A